Acerra (łac. Acerrae) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania 
 Acerrae – miasto w Galii przedalpejskiej